Vengeance (eng. hævn) kan henvise til flere emner:

  – otte forskellige skibe i den britiske Royal Navy
 WWE Vengeance – et wrestlingshow